Kukko steht für:

 finnisches Wort für Hahn (männliches Haushuhn) 
 der Aapiskukko (ABC-Hahn) ist ein in Finnland verbreitetes pädagogisches Symbol und altes Wappen der Gemeinde Pälkäne
 Ein traditionelles finnisches Gericht, siehe Kalakukko

 eine eingetragene Marke siehe Kukko (Marke) 
 eine finnische Biermarke Kukko (Bier) 

Kukko ist der Familienname folgender Personen:
 Sakari Kukko (* 1953), finnischer Jazzmusiker
 Aapo Kukko (* 1991), finnischer Comiczeichner
  Emil Kukko (1888–1963), finnischer Leichtathlet